A Associação Desportiva Fazendense é um clube de futebol português, com sede em Fazendas de Almeirim, distrito de Santarém.

Futebol

Histórico em Futebol(inclui 07/08)

Classificações

História
O clube foi fundado em 1978 e o seu actual presidente é António Botas Moreira. Na época de 2007-2008 a equipa de seniores disputa o campeonato nacional da 3ª divisão, série E.

Estádio
A equipa joga os seus jogos em casa no Complexo Desportivo Professor João Tomé.

Marca do equipamento desportivo 

A marca do equipamento desportivo é Patrick.

Patrocínio

A equipa de futebol tem o patrocínio de Veloso - Equipamentos Desportivos

Fazendense
Clubes de futebol fundados em 1978
Fundações em Portugal em 1978